Melanella randolfi är en snäckart som beskrevs av Vanatta 1899. Melanella randolfi ingår i släktet Melanella och familjen Eulimidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
randolfi